Le collège des Bons-Enfants peut faire référence à : 
 Collège des Bons-Enfants, un collège de l'ancienne université de Paris ;
 Collège des Bons-Enfants-Saint-Victor, un collège de l'ancienne Université de Paris ; 
 Collège des Bons-Enfants à Reims, devenu ensuite le lycée de la ville et aujourd'hui un collège, le collège Université.